Металлургический завод Святого Антония () — бывший металлургический завод в поселке Клостерхардт (ныне входит в состав района Остерфельд города Оберхаузен) (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).

История 

Сталеплавильное предприятие Святого Антония было основано в 1758 году каноником церкви Святого Маврикия в Мюнстере бароном Францем Фердинандом фон Венге в Клостерхардте. Место было для завода было выбрано не случайно, а из соображений близости месторождения железной руды (глубина залегания руды не превашала 1 м, составляя в среднем 15-30 см), близость леса гарантировала достаточное количество древесного угля для доменной печи, энергия реки Эльпенбах приводила в действие воздуходувку доменной печи и кузнечный молот, сама река обеспечивала достаточное количество воды для промывки руды. Активное противодействие строительству завода оказывала тогдашняя аббатиса монастыря Штеркраде Мария София фон Вреде. Её аргументация заключалась в том, что завод приведёт к загрязнению реки Эльпенбах и её воды станут непригодными не только для выпечки хлеба, но даже к рыболовству и стирке. Суд города Дорстен запрещает строительство завода. Разрешение на строительство было получено у ]Кёльнского архиепископа Клеменса-Августа, так как местность Клостерхардт принадлежала Кёльнскому архиепископству. Так как это было первое металлургическое предприятие в Рурском регионе, то завод Святого Антония принято считать «колыбелью индустрии Рура».
18 октября 1758 года была запущена первая 9-метровая доменная печь, построенная бельгийскими мастерами. Одновременно с доменной печью были запущены литейный и формовочный цеха. На первые три года предприятие было освобождено от уплаты налогов, в последующем завод должен был отчислять Кёльнскому архиепископству ежегодно 20 рейхсталеров. Местные крестьяне крайне недоброжелательно отнеслись к рабочим завода, отказываясь предоставлять им еду и постой. После первых особо трудных лет ситуация, наконец, стабилизировалась. Количество сотрудников завода колебалось от 20 до 80. В среднем в год выплавлялось до 300 тонн стали. Сооруженная в 1766 году кузница позволяет заняться ружейным производством. В 1767 году начинает функционировать вторая доменная печь.
В 1771 году предпринимаются безуспешные попытки перейти с древесного угля на каменный. В те годы кокс ещё был неизвестен.
Франц Фердинанд фон Венге умирает 5 сентября 1788 году в возрасте 81 года. Его наследниками являются внуки его сестры Иоханны Робертины фон Гёфел. Они желают продать завод, но найти покупателей оказывается непросто. Только третья по счету газетная рекламу в сентябре 1791 года приносит результат. Эбергарт Пфандхефер проявляет интерес к приобретению завода, однако, переговоры идут тяжело и в июле 1793 года терпят неудачу в связи с тем, что Пфандхефер не смог найти требуемые для задатка 1000 рейхсталеров. Тем временем интерес к покупке проявляет последняя эссенская аббатиса Мария Кунигунда Саксонская. Акт покупки завода за 6000 рейхсталеров был заверен 28 июля 1793 года. Судя по всему в это время завод не функционировал.
Эбергарт Пфандхефер чувствует себя обманутым и возбуждает судебный иск, требуя признать акт продажи недействительным. Он не может предъявить никаких документов, но имеет несколько свидетелей, которые подтверждают факт договоренности о продаже завода Пфандхеферу. В конечном итоге истец довольствуется тем, что арендует завод на 6 лет. Но уже в январе 1798 года Пфандхефер окончательно покидает завод, так как не имеет возможности оплачивать арендную плату.

В 1797 году Мария Кунигунда назначает управляющим заводом Готтлоба Якоби. 19 июня 1800 Якоби сочетается браком с Иоганной Софи Ганиль — сестрой рурских предпринимателей Франца и Герхарда Ганилей. Завод в лице братьев Ганилей получает крупного заказчика на сбыт своей продукции.
10 мая 1805 года братья Ганиль за 23800 рейхсталеров выкупают завод у Марии Кунигунды. В 1808 году завод святого Антония входит в состав добывающей компании «Gutehoffnungshütte AG». Готтлоб Якоби назначается директором завода с годовой зарплатой 600 рейхсталеров и правом на бесплатное жилье, медицинское и почтовое обслуживание. В это время завод уже не может обходиться исключительной местной рудой и вынужден закупать её. В конечном счете из-за сильно возросших расходов на руду и древесный уголь в 1820 году завод был закрыт. На территории завода открывается бумажная фабрика. Из-за высокой себестоимости производства в 1826 году бумажная фабрика была закрыта.
В 1826—1827 годах была сооружена новая доменная печь и завод Святого Антония вновь начинает выпускать продукцию. В 30-е годы XIX века завод пережил период наивысшего подъёма производства. Главным источником дохода становится производство боеприпасов для нужд прусской армии. Но уже в 1842 году доменное производство в связи нерентабельностью устаревших технологий было остановлено. Литейный цех работал до 1877 года, после чего все производство на заводе Святого Антония было прекращено. Производственные здания позднее были снесены.

Завод святого Антония сегодня 

В настоящее время от всех сооружений завода Святого Антония сохранился только дом Готтлоба Якоби. В этом же здании располагалась заводская контора. В мае 2008 года в этом здании был открыт филиал Индустриального музея Рейнского региона.
В 2006 году были начаты раскопки вдоль улицы Antoniestraße, в результате которых были обнаружены фундаменты бывших производственных сооружений завода Святого Антония. В 2008 году к 250-й годовщине основания завода раскопки были завершены. В 2010 году место раскопок было накрыто куполом из нержавеющей стали. Размеры купола составляют 42×25 м, его вес превышает 60 тонн. Проект купола был разработан эссенскими архитекторами Франком Албрехтом и Германом Шайдтом. Затраты на сооружение купола составили 1,2 млн. евро.
 Металлургический завод Святого Антония является тематическим пунктом регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона.

Примечания

Литература 

 Andreas-Marco Graf von Ballestrem: Es begann im Dreiländereck. Das Stammwerk der GHH, die Wiege der Ruhrindustrie. Tübingen 1970.
 Heike Hawicks: Die St. Antony-Hütte in Oberhausen-Osterfeld. «Die Wiege der Ruhrindustrie», in: Abenteuer Industriestadt Oberhausen 1874—1999. Beiträge zur Stadtgeschichte, hrsg. von der Stadt Oberhausen, Oberhausen 2001, S. 487—500, ISBN 3-87468-158-0.
 Burkhard Zeppenfeld: St. Antony — die Wiege der Ruhrindustrie oder: Ein Wirtschaftskrimi der Frühindustrialisierung. In: Industrie-Kultur, Jg. 14 (2008), H. 2, S. 36/37, ISSN 0949-3751.
 Landschaftsverband Rheinland / Rheinisches Industriemuseum (Hrsg.): St. Antony — Die Wiege der Ruhrindustrie. Ein «Wirtschaftskrimi» um die erste Eisenhütte im Revier. Aschendorff: Münster 2008. ISBN 978-3-402-12764-3.

Ссылки 

 Страница завода Святого Антония на сайте регионального проекта «Путь индустриальной культуры» Рурского региона

Здания и сооружения Оберхаузена
Путь индустриальной культуры
Музеи Северного Рейна-Вестфалии
Индустриальные объекты Северного Рейна-Вестфалии